El término Apolonia puede referirse a:

Personas
Apolonia de Alejandría, mártir cristiana del siglo III.

Toponimia
En Albania:
 Apolonia de Iliria

En Bulgaria:
 Apolonia (mar Negro), hoy Sozopol. 

En Grecia:
 Apolonia (Epiro), una ciudad continental en Epiro, fundada por Corinto.
 Apolonia (Migdonia), una ciudad continental de Migdonia, que aparece en los Hechos de los Apóstoles.
 Apolonia (Sifnos), la ciudad principal de la isla de Sifnos.
 Apolonia (golfo Estrimónico), una antigua ciudad situada cerca del golfo Estrimónico, en Grecia septentrional.
 Apolonia (Etolia), una ciudad cerca de Naupacto.
 Apolonia (Acte), una ciudad en el monte Athos.
 Tres ciudades en Creta:
Apolonia (costa norte de Creta), en el litoral septentrional.
Apolonia (costa sur de Creta), en el litoral meridional.
Eleuterna, ciudad continental también llamada Apolonia.

En Israel:
 Apolonia, más tarde llamada Arsuf, cerca de la moderna Herzliya. 

En Italia:
 Apolonia (Sicilia), un puerto de mar en el norte de Sicilia, identificado con Pollina.

En Libia:
 Apolonia de Cirene

En Turquía:
 Aso (Misia), también llamada Apolonia.
 Apolonia (Misia), una ciudad en Misia.
 Apolonia (Pisidia) (más tarde llamada Sozópolis), Anatolia.
 Apolonia sobre el Ríndaco, una ciudad a caballo del río Ríndaco en Bitinia cerca del lago Apoloniatis.

En México:
Santa Apolonia Tezcolco o Azcapotzalco, una de las 16 delegaciones en las que se divide el Distrito Federal de México.
Santa Apolonia (Tamaulipas), parroquia de la Diócesis de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. 

En Venezuela:
Santa Apolonia (Mérida), localidad del municipio Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, Venezuela.
Santa Apolonia (Trujillo), capital del municipio La Ceiba del Estado Trujillo, Venezuela. 

En Guatemala:
Santa Apolonia (Chimaltenango), un municipio del departamento guatemalteco de Chimaltenango.

Otros
Santa Apolonia (Zurbarán), pintura de Francisco de Zurbarán.
Santa Apolonia (Artemisia Gentileschi), pintura de Artemisia Gentileschi.
KS Apolonia Fier, equipo de fútbol albanés.
Estación de Santa Apolónia, en Lisboa (Portugal).